Jean-Pierre Jarier (Charenton-le-Pont, 1946. július 10. –) francia autóversenyző, volt Formula–1-es pilóta.

Pályafutása 
1973-ban Formula–2-es bajnoki címet szerzett a gyári March-BMW csapattal. Még abban az évben, szintén a March színeiben bemutatkozott a Formula–1-ben is, majd a Shadow-hoz igazolt. Formula–1-es pályafutása során egyetlen futamgyőzelmet sem tudott szerezni. Az 1975-ös brazil nagydíjat majdnem megnyerte, de elromlott az üzemanyagmérője és emiatt fel kellett adni a futamot. A  1978-ban egy Lotus volánja mögött a kanadai nagydíjon az élen haladt, amikor fékproblémái miatt kiállni kényszerült. Két évig versenyzett a Tyrrell-nél. Az 1980-as évek elején az Osella-hoz, majd a Ligier-hez igazolt, de a várt eredmények elmaradtak. Az 1983-as évad végén visszavonult a Formula–1-ből.

Az 1990-es években sportkocsiversenyeken indult.

Teljes Formula–1-es eredménysorozata

Fordítás

További információk 
 Profilja grandprix.com honlapon 

Francia Formula–1-es versenyzők
Francia Formula–2-es versenyzők
Francia autóversenyzők
1946-ban született személyek
Élő személyek